Larguées, film américain, réalisé par Jonathan Levine sorti en 2017.
Larguées, film français sorti en 2018, réalisé par Éloïse Lang.